Crookston kan syfta på:

 Crookston, Minnesota
 Crookston, Nebraska